Global Deejays (Global Playboys, Ravers on Dope) — австрийский диджей-дуэт, играющий мелодичный электро-хаус.

Состоит из братьев Конрада Шрайфогля () и Флориана Шрайфогля (). До конца 2006 года в группе также работали Миккель Кристенсен () и вокалистка Мари Гайдель (). Первые три сингла стали популярны в Европе, в частности, в России и на Украине.

В песне «The Sound of San Francisco» используются семплы песни 1967 года «The Summer of Love», «San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)», написанной Джоном Филипсом. В 2005 году Global Deejays получили премии MTV Award и Eska. 12 апреля 2008 года Global Deejays впервые выступили в Сан-Франциско.

История 
Участники группы — австрийские братья Конрад и Флориан Шрайфогль — до ее образования работали под именами DJ Taylor & FLOw, создавая техно- и рейв-музыку. В 1998 году они выпустили свой первый сингл «Work». Однако настоящий успех к ним пришёл после выхода сингла «Gott Tanzte» который содержал в себе элементы молитв из Библии. В октябре 2000 года макси-сингл вышел в США и принёс им мировой успех. Вторым толчком в их карьере стал выпуск их дебютного альбома «Die Unbekannte Dimension», а также выпуск ещё одного успешного хита «Hardcore Vibes», который является кавер-версией одноимённого хита группы «Dune» 1995 года.

В 2001 году Шрайфогли перешли на новый лейбл и сменили название дуэта на «Ravers on Dope». Под этим псевдонимом они выпускают новую, более известную версию «Hardcore Vibes» на немецком лейбле EMI Elektrola. Затем вышел успешный сингл «Get High» с лидером группы из Шри-Ланки Rohitha J — Jayasri. С этим треком они успешно выступали на Ивисе, получили за него Австрийскую национальную премию, а также Австрийское Грэмми.

Миккель Кристенсен встретился с ними на одной из многочисленных вечеринок. Так сложилось, что именно в это время продюсеры думали о создании собственного проекта. Причем о том же самом мечтал и Миккель. Они разговорились, подружились и решили объединиться, тем самым положив начало возникновению «Global Deejays».

После ряда проб коллективу удалось заинтересовать представителей довольно крупного лейбла «Superstar Records». Компания в основном продвигала именно танцевальную музыку и сотрудничала с рядом звезд, среди которых были и «Boogie Pimps», и «Danzel», и Olav Basoski, и Panjabi MC, и даже DJ Tocadisco. Так что группе очень повезло, и её участникам пришлось выложиться на все 100 %, записывая свой первый альбом, который они решили назвать просто — «Network».

В качестве потенциального хита решено было взять старую песню авторства Scott’a McKenzie. Его композиция «The Sound of San Francisco» являлась настоящим гимном шестидесятых годов прошлого века, и оставила в американской культуре значительный след. Суть хита — протест. Протест против самых разных форм насилия. Протест против войны. Правда, со временем «The Sound of San Francisco» обществом основательно забылась, и «Global Deejays» решили освежить в памяти широкой публики это замечательное произведение. Для чего музыканты просто-напросто создали очень хороший ремикс.

Их расчет оказался верным — очень быстро «The Sound of San Francisco» стала известной всему миру. Тем самым принеся группе и успех и немалую славу. Помимо прочего, это вдохновило группу создать новую версию еще одной замечательной старой песни. В вышедшем на экраны в 1983 году фильме «Танец-вспышка» основной темой звучала композиция под названием «What A Feeling (Flashdance)». Её «Global Deejays» и взяли в качестве основы для своих экспериментов. И, к слову сказать, этот эксперимент прошел не менее удачно, чем премьера «The Sound of San Francisco». Новый ремикс помог команде укрепить свои позиции на музыкальном небосклоне.

Поскольку группа «Global Deejays» пользуется особой популярностью в России, в 2006 году музыканты приняли решение сделать ремикс на одну из популярных российских песен. Компания «Мегалайнер», представлявшая интересы группы в России, предложила им каталог из 250 композиций. Музыканты выбрали песню Олега Кваши «Зеленоглазое такси». В 2007 году этот ремикс возглавил хит-парады многих российских танцевальных радиостанций и чартов и получил почётную премию «Рингтон года России 2007» В следующем, 2008 году, он вошёл в саундтрек компьютерной игры «Grand Theft Auto IV».

В том же 2007 году «Global Deejays» выпустили кавер-версию хита «Get Up! (Before The Night Is Over)» бельгийской группы «Technotronic». Трек добрался до 1-й позиции в чарте онлайн-магазина «Beatport», а также стал самым продаваемым в США и Канаде.

В 2009 году они выпустили реворк на кавер-версию хита «Everybody’s Free (To Feel Good)» выпущенный ими в конце 2007 года. Новая версия дебютировала на 33 позицию в Австралийском чарте ARIA. Благодаря такому успеху трек использовали в австралийской летней рекламе «So You Think You Can Dance».

В 2010 году вышел сингл «My Friend», выпущенный с датской вокалисткой Идой Корр. Сингл поднялся на высокие позиции в Танцевальных чартах Великобритании.

В 2011 году вышел релиз «Bring it Back», записанный совместно с диджеем и продюсером Нильсеном ван Гогом и вокалистом Терри Бьерре. Релиз поднялся до 8 строчки в Billboard Dance Charts.

В конце 2011 года вышла новая версия «Hardcore Vibes», который они уже переделывали ранее. Релиз поднялся до 21 позиции в топ-100 синглов Франции, а также занял высокие позиции фактически во всех странах Европы.

Дискография

Альбомы

Синглы 
 2004 — «The Sound of San Francisco»
 2005 — «What A Feeling (Flashdance)»
 2006 — «Don’t Stop Me Now»
 2006 — «Stars on 45»
 2006 — «Mr. Funk»
 2007 — «Get Up (Before The Night Is Over)» (feat. «Technotronic»)
 2007 — «Zelenoglazoe Taxi» (Oleg Kvasha’s «Green-Eyed Taxi» cover)
 2008 — «Everybody’s Free» (feat. Rozalla)
 2009 — «Everybody’s Free (Rework)» (feat. Rozalla)
 2010 — «My Friend» (feat. Ida Corr)
 2011 — «Bring it Back» (feat. Niels Van Gogh)
 2011 — «Freakin' Out»
 2011 — «Hardcore Vibes»
 2012 — «Go High» (feat. Danny Marquez)

Неофициальные и официальные ремиксы 
 «Danzel — You Are All of That (Global Deejays Rmx)»
 «American Pie»
 «In The Name of Love (Introducing Jet Set)»
 «F. R. David — Words»
 «Buy Now — Body Crash (Global Deejays Remix)»
 «Da Hool ft. Jay Cless — She Plays Me Like A Melody (Global Deejays Remix)»

Примечания

Ссылки 
 Discogs information on Global Deejays
 Global Deejays Homepage
 ‘Ravers on Dope’ wins Austrian Grammy
 Guitar Tab of Kids

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы Австрии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Лауреаты Amadeus Austrian Music Award